Martirio di san Sebastiano – dipinto di Vincenzo Foppa, Milano. Pinacoteca del Castello Sforzesco
Martirio di san Sebastiano – dipinto di Girolamo Genga, Firenze. Uffizi
Martirio di san Sebastiano – disegno di Leonardo da Vinci. Collezione privata
Martirio di san Sebastiano – affresco di Pietro Perugino, Panicale. chiesa di San Sebastiano
Martirio di san Sebastiano – olio su tavola di Piero del Pollaiolo, Londra, National Gallery
Martirio di san Sebastiano – tempera su tavola di Luca Signorelli, Città di Castello, Pinacoteca comunale

Pagine correlate 

San Sebastiano (disambigua)